Le Rassemblement pour la démocratie et le progrès est :
 Bénin : Rassemblement pour la démocratie et le progrès ;
 République du Congo : Rassemblement pour la démocratie et le progrès social ;
 Gabon : Rassemblement pour la démocratie et le progrès ;
 Mali : Rassemblement pour la démocratie et le progrès ;
 Namibie : Rassemblement pour la démocratie et le progrès ;
 Niger :
 Rassemblement pour la démocratie et le progrès ;
 Rassemblement nigérien pour la démocratie et la paix ;
 Tchad : Rassemblement pour la démocratie et le progrès.

Voir aussi 
 
 Union pour la démocratie et le progrès social, en RDC